2 miejscowości w Polsce:
 Wawrzyszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Wiązów
 Wawrzyszów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów

Inne:
 Wawrzyszów – miejscowość na Słowacji

Zobacz też: Kolonia Wawrzyszów